Partito Comunista di Turchia (1920)
Partito Comunista di Turchia (2001)